Ги́дропне́вмопескостру́йная (гидропескоструйная) обрабо́тка — один из способов пескоструйной очистки поверхностей абразивными материалами с применением воды в для пылеподавления и уменьшения коробления материалов.

Технология 
Смесь абразива (как правило, кварцевого песка) с водой (при обработке металлов применяют добавки ингибиторов коррозии) подаётся с помощью воздуха в сопло, из которого трёхфазная среда выходит с высокой скоростью и используется для обработки поверхностей.

В отличие от пескоструйной очистки имеет ряд преимуществ: является беспыльной технологией что позволяет работать в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03, которые запрещают использование кварцевого песка без пылеподавления. Также гидропескоструйная обработка применяется для очистки крупногабаритных деталей и труднодоступных поверхностей.

В некоторых конструкциях аппаратов в гидрорежиме достигается экономия абразива до 40 % по сравнению с классической сухой пескоструйной очисткой. Пневмогидропескоструйная очистка является более щадящей, так как при использовании воды исключается нагрев обрабатываемой поверхности выше температуры окружающего воздуха, что уменьшает вероятность деформации поверхностных слоёв обрабатываемого материала.

Примечания 

Абразивоструйная обработка
Гидротехника